Служба национальных парков США () — федеральное агентство США, управляющее всеми национальными парками и национальными побережьями страны, многими национальными памятниками, а также другими охраняемыми и историческими объектами США. На СНП возложена двойная роль — сохранять экологическую и историческую целостность мест, доверенных её управлению, а также делать их доступными для общественного пользования.

По состоянию на 2018 год в СНП работает около 12 363 сотрудников, которые контролируют 419 подразделений, из которых 62 являются национальными парками.

Служба является отделом Министерства внутренних дел США.

История 

Первоначально каждый парк управлялся индивидуально под эгидой Министерства внутренних дел. Движение за независимое агентство по надзору за этими федеральными землями было инициировано деловым магнатом и защитником природных ресурсов Стивеном Мезером, а также Дж. Хорасом Макфарландом. С помощью журналиста Роберта Стерлинга Ярда Мазер провел рекламную кампанию для Министерства внутренних дел. Они написали многочисленные статьи, в которых хвалили природные и исторические качества парков и их возможности для образовательных, и развлекательных программ. Результатом этой кампании стало создание Службы национальных парков. 25 августа 1916 года президент Вудро Вильсон подписал законопроект, в соответствии с которым агентство обязывалось «сохранять пейзажи, природные и исторические объекты, а также дикую природу в них и обеспечивать их использование таким образом, и такими средствами, которые оставят их нетронутыми для удовольствия будущих поколений». Мазер стал первым директором недавно сформированного НПС.

В 1951 году Конрад Вирт был назначен директором Службы национальных парков и начал работу по приведению агентства в соответствие со стандартами, которые от него ожидались. Спрос на парки после окончания Второй мировой войны привел к тому, что парки были перегружены. В 1952 году, при поддержке президента Дуайта Д. Эйзенхауэра, он начал Миссию 66, десятилетнюю попытку модернизировать и расширить парковые сооружения к 50-летию службы парка. Появились новые парки для сохранения уникальных ресурсов, а существующие парковые объекты были модернизированы и расширены.

В 1966 году, когда Службе Парков исполнилось 50 лет, акцент стал переключаться с простого сохранения великолепных и прекрасных пейзажей и уникальных природных объектов на создание парков, доступных для общественности. Директор Джордж Харцог начал процесс с создания национальных озёр, а затем и национальных зон отдыха.

Бюджет 
По состоянию на 2016 год годовой бюджет Службы национальных парков составляет около 3 млрд. долл. США, а объём работ по обслуживанию составляет примерно 12 млрд долл.

Бюджет Службы национальных парков делится на две основные области: дискреционные и обязательные расходы. Дискреционные расходы разбиты на две части: прямая деятельность национальных парков и специальные инициативы. Отдельно финансируются специальные инициативы службы указанные в законодательстве. В 2010 финансовом году за обслуживание было взято пять инициатив. Они включают в себя: управление и образование; профессиональное мастерство; молодёжные программы; последствия изменения климата; реструктуризация и реорганизация бюджета.

Посетители 
419 объектов посещает примерно 280 миллионов посетителей в год, причем в 2015 году их посетило более 307 миллионов. Посещение парка (только для отдыха) выросло на 64 % в период с 1979 по 2015 год.

10 самых посещаемых объектов обеспечивают 28 % от всех посетителей. На 10 % парков (41) приходятся 62,8 % всех посещений, когда как на остальные 372 объекта всего 37,2 % посещений.

Доступность 
Пропуск

Служба выпускает специальные пропуска дающие безлимитный и бесплатный доступ ко всем объектам СНП, а также к объектам охраны Бюро по управлению земельными ресурсами, Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США и Лесной службы США.

Кемпинг

Система национальных парков предлагает множество доступных возможностей для кемпинга. В более чем 120 объектах охраны есть участки, специально предназначенные для возведения палаточного городка. Специальные места расположены рядом с комнатами отдыха, туалетами и источниками воды.

Тропы

У многих объектов СНП есть полностью доступные тропы. Посетители должны проверить веб-сайт парка, чтобы убедиться, что тропа подходит им по сложности. Тропа может иметь уплотненную гравийную поверхность, вымощенную асфальтом или досками. У многих будут ограждения, у других может быть гребень по краю, который можно обнаружить с помощью трости для слабовидящих и способный остановить инвалидное кресло.

 Список национальных парков США

Примечания

Ссылки 
 nps.gov — Официальный сайт службы национальных парков США.

Министерство внутренних дел США
Федеральные агентства США